Santa Inés kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Santa Inés Ahuatempan (ort), Puebla, 
 Santa Inés, Guanajuato, ort, Acámbaro,

Spanien 

 Santa Inés, Spanien, ort, Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Santa Inés (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar